USS Jenkins ist der Name zweier Schiffe der United States Navy, benannt nach Rear Admiral Thornton A. Jenkins:

USS Jenkins (DD-42), ein Zerstörer der Paulding-Klasse in Dienst von 1914 bis 1919
USS Jenkins (DD-447), ein Zerstörer der Fletcher-Klasse in Dienst von 1942 bis 1969

Jenkins